Термин Экономическая реструктуризация используется для обозначения изменений в составных частях экономики. В западном мире этот термин обычно используется для обозначения явления, когда городские районы переходят от сферы производства к сфере сектора услуг. Это имеет серьёзные последствия для производственного потенциала и конкурентоспособности городов и регионов. Эта трансформация влияет на демографию, распределение доходов , занятость и социальную иерархию, институциональные механизмы, включая рост корпоративного комплекса, специализированных производственных услуг, мобильность капитала, неформальную экономику, нестандартную работу и государственные расходы; а также межрегиональную инфраструктуру, включая рост глобальных городов, пространственное несоответствие и различия в росте мегаполисов.

Демографическое влияние 
Социолог Саския Сассен утверждает, что по мере того, как города теряют рабочие места в обрабатывающей промышленности и увеличивают объём услуг, социальная иерархия расширяется там, где в сфере услуг увеличивается количество высокоуровневых и высокооплачиваемых профессиональных рабочих мест наряду с увеличением числа низкооплачиваемых рабочих мест. Низкоквалифицированные рабочие места занимают иммигранты и представители меньшинств. В структуре заработной платы со временем появляется «недостающая середина». В некоторые эффекты этой социальной поляризации входит растущая концентрация бедности в крупных городах, а также появление различных социальных форм, таких как низший класс, неформальная экономика и предпринимательские сообщества иммигрантов. Кроме того, падающий сектор обрабатывающей промышленности оставляет после себя безработных квалифицированных рабочих. При этом нестабильность характеризуется стагнацией экономики из-за бегства капитала за рубеж. Заработная плата уменьшается, профсоюзы на производстве теряют свой авторитет. Ещё один качественный аспект связан с феминизацией предложения рабочих мест по мере того, как всё больше и больше женщин попадают в рабочую среду в секторе услуг.

Как затраты, так и выгоды связаны с экономической реструктуризацией. Повышение эффективности, создание рабочих мест, джентрификация и повышение национальной конкурентоспособности связаны с социальной изоляцией. Низкоквалифицированное население с низким уровнем дохода сталкивается с потерей возможностей, полным безучастием в жизни общества, отсутствием доступа на рынок труда и школы, слабым положением на рынках жилья, ограниченным политическим участием и социальными возможностями, культурной дезинтеграцией. И наоборот, высококвалифицированные специалисты с высоким доходом пользуются социальной интеграцией с современными удобствами и комфортом, социальным участием и полным доступом к общественным ресурсам.

Социолог Уильям Джулиус Уилсон утверждает, что деиндустриализация занятости в обрабатывающей промышленности усугубила безработицу в бедных общинах, что коррелирует с ростом числа домохозяйств с матерями-одиночками, высоким уровнем преждевременной смертности и увеличением количества заключённых.

Городская молодёжь также страдает. Упадок образования, здравоохранения и социальных услуг, нехватка рабочих мест для малообразованных людей, отсутствие общественных мест для игр и отдыха на свежем воздухе — всё это способствовало уменьшению количества автономных игр на свежем воздухе или мест для отдыха на открытом воздухе для молодёжи. Это, в свою очередь, влияет на их общее развитие, культурный уровень и формирование идентичности. Дети становятся узниками дома, полагаясь на телевидение и интернет. Современная городская среда ограничивает возможности детей формировать и согласовывать культуру сверстников или приобретать необходимые социальные навыки.

Институциональные механизмы 
Когда нефтяной кризис 1973 года затронул мировую экономику, реструктуризация стала использоваться для исправления ситуации за счёт географического перераспределения производства, потребления и строительства жилых домов. Экономика городов по всему миру перешла от производства товаров к производству услуг. Прорывы в области транспорта и связи сделали промышленный капитал гораздо более мобильным. Вскоре производственные услуги превратились в четвёртый базовый сектор экономики, где обычная работа с низкооплачиваемыми услугами переместилась в сектор с низкими затратами, а передовые корпоративные услуги сконцентрировались в городах. Эти технологические потрясения вызвали изменения в институциональных механизмах, в результате которых на первый план вышли крупные корпорации, смежные предприятия и финансовые услуги, некоммерческие организации и предприятия государственного сектора. Глобальные города, такие как Нью-Йорк и Лондон, становятся центрами международных финансов и штаб-квартирами для транснациональных корпораций, предлагающих услуги по обмену валют, а также наращивание иностранного банковского дела и торговли. Другие города становятся региональными центрами низкооплачиваемого производства. Во всех этих городских районах растёт корпоративный комплекс, предлагающий банковские, страховые, рекламные, юридические и другие услуги. Экономическая реструктуризация позволила рынкам расширяться в размерах от регионального до национального и международного масштабов.

В целом эти институциональные механизмы, подкреплённые улучшенными технологиями, отражают взаимосвязанность и интернационализацию фирм и экономических процессов. Капитал, товары и люди стали быстро перемещаться через границы. Там, где режим регулирования начался с фордизма и тейлоризации в индустриальную эпоху, а затем до массового потребления кейнсианской экономической политики, он переходит в дифференцированное и специализированное потребление через международную конкуренцию. На рынке труда возникают нестандартные формы работы, неполный рабочий день, временный наём, работа по контракту, краткосрочная занятость, условная занятость. Глобальные экономические изменения и технологические усовершенствования в коммуникационных и информационных системах побудили конкурирующие организации специализироваться на производстве и быстро набирать временных работников для конкретных проектов. Таким образом, норма стандартной стабильной занятости рушится с середины 1970-х годов.

Ещё один сдвиг в институциональном устройстве связан с государственными ресурсами. Поскольку реструктуризация экономики стимулирует высокотехнологичные услуги и экономику, основанную на знаниях, это приводит к массовому сокращению государственных инвестиций. Во многих частях США и промышленно развитых западных странах резко сокращаются государственные расходы на жильё, школы, социальное обеспечение, образование, профессиональную подготовку, создание рабочих мест, уход за детьми, отдых и открытые пространства. Чтобы исправить это сокращение вводится приватизация. Хотя приватизация ведёт к некоторым улучшениям в сфере производства услуг, она ведёт к меньшей общественной ответственности и большей неравномерности в распределении ресурсов. Неолиберализм стал идеологической платформой экономической реструктуризации. Теория экономики свободного рынка разрушила кейнсианские и коллективистские стратегии и продвинула политику Рейгана и Тэтчер 1980-х годов. Фритредерство, гибкая рабочая сила и бегство капитала используются в экономической практике Вашингтона, Лондона и Москвы. Реструктуризация экономики приводит кдецентрализации, поскольку государства передают власть местным органам власти. Там, где федеральное правительство сосредотачивается в основном на вопросах войны и благосостояния, местные органы власти сосредотачиваются на производительности. Городская политика отражает этот ориентированный на рынок переход от поддержки государственных функций к поддержке бизнеса.

Географическое влияние 
Городские пейзажи, особенно в США, значительно изменились в результате экономической реструктуризации. Такие города, как Балтимор, Детройт, Сент-Луис и другие, сталкиваются с потерями населения, в результате чего тысячи заброшенных домов, неиспользуемых зданий и пустырей способствуют упадку городов . Такие преобразования подрывают городское планирование и приводят к вырождению, способствуя распространению наркомании и бродяжничеству. Городские пространства делятся на кварталы городской знати, и трущобы для низкооплачиваемых рабочих и работников теневой экономики. В некоторых районах проекты джентрификации привели к перемещению бедных жителей. Даже рынки жилья реагируют на реструктуризацию экономики ухудшением жилищного фонда, ростом цен на жильё, истощением налоговой базы, изменениями в финансировании и сокращением федеральной поддержки жилищного строительства. Пространственное разделение между богатыми и бедными домохозяйствами обостряется.

Мнения 
В культурном плане экономическая реструктуризация ассоциируется с постмодерном как аналогом гибкого накопления. Кроме того, этот термин несёт в себе три основные темы:

1. исторический, радикальный разрыв постиндустриального экономического порядка;

2. приоритет экономических сил над социальными / политическими силами;

3. превалирование общественного строя над субъективными факторами, в которых социальный процесс не зависит от человеческой воли, как это происходит в соответствии с экономической логикой (Logan & Swanstrom 1990).

Кроме того, реструктуризация экономики демонстрирует растущее сложное современное общество с интенсивным использованием человеческого капитала.

См. также 
 Производство
 Сектор обслуживания
 Глобальный город
 Пространственное несоответствие
 Маргинализация
 Неформальная экономика
 Бегство капитала
 Джентрификация
 Социальное исключение
 Вертикальной мобильности
 Субурбанизация
 Социальная иерархия

Примечания 

Новый мировой порядок
Глобализация
Экономика XXI века